Con Pietro di Tarantasia si può intendere:

Papa Innocenzo V al secolo Pietro di Tarantasia
Beato Pietro I di Tarantasia arcivescovo di Tarantasia dal 1124 al 1140
San Pietro II di Tarantasia arcivescovo di Tarantasia dal 1142 al 1174